

Persone
Alberto Fontanesi – ex calciatore italiano
Antonio Fontanesi – pittore e incisore italiano
Barbara Fontanesi – ex pallavolista italiana
Brenno Fontanesi – ex calciatore italiano
Carlo Fontanesi – ex calciatore italiano
David Fontanesi – compositore italiano
Kiara Fontanesi – pilota motociclistica italiana.
Marcello Fontanesi – fisico italiano e rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Altro
Piazza Fontanesi – piazza di Reggio Emilia
Fontanesi – abitanti di Fontana (Sasso Marconi)
Fontanesi – abitanti di Fontana Liri
Fontanesi – abitanti di Fontane (Villorba)
Fontanesi – abitanti di Fontanelice
Fontanesi – abitanti di Serrara Fontana